Ла Миура има више значења:

 Ла Миура (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Миура (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику